Буе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Буе () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Буе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Буе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Буе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара, округ Нант
 Буе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара, округ Сен-Назер